Spojení písmene A a číslice 20 může mít různé významy:

 Douglas A-20 – americký bombardér
 Aero A-20 – československý letoun
 Avia A 20 – československý nákladní vůz
 dálnice A20 (Německo)
 hradlo A20
 protein A20 – ubikvitin editační protein